Artaxerxes (av grekiska Ἀρταξέρξης, av fornpersiska Artaxšacā) kan syfta på:

 Artaxerxes I Makrocheir (regerade 465-424 f.Kr.)
 Artaxerxes II Mnemon (regerade 404-358 f.Kr.)
 Artaxerxes III Ochos (regerade 358-338 f.Kr.)
 Artaxerxes IV Arses (regerade 338-336 f.Kr.)
 Artaxerxes V Bessos (regerade 330-329 f.Kr.)

Se även
 Ardashir, som är den medelpersiska varianten av namnet. 

Mansnamn
Persiska förnamn